Maritime steht für:
Maritime Lady, Schiff
Maritime Maisie, Tanker
Maritime Motors, kanadischer Automobilhersteller 
Weiteres
Maritime (Band), USA
Siehe auch:
Maritim